Eugène Descaves (?-1934) collectionneur d'art français. 
Lucette Descaves (1906-1993) pianiste française. 
Lucien Descaves (1861-1949) littérateur, journaliste, romancier et auteur dramatique.
Pierre Descaves (écrivain) (1896-1966) écrivain et chroniqueur de radio français, fils de Lucien Descaves.
Pierre Descaves homme politique français né en 1924.